YDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dauphin (Manitoba) (Canada)